Viking Fotballklubb er en norsk fodboldklub grundlagt den 10. august 1899. Klubben ligger i Stavanger og holdet spiller sine hjemmekampe på Viking Stadion, der åbnede i 2004. Klubben spiller i . Tilskuergennemsnittet denne sæson var 12.439, som var det højeste gennemsnit i Vikings historie. Tilskuerrekord er 16.600 mod SK Brann 24. juni 2007, som også er stadionets maksimale kapacitet.

Holdets uniformer består af mørkeblå skjorter, hvide bukser og mørkeblå strømper.

Viking er regionens mest populære fodboldklub, og et af de bedste fodboldhold gennem tiderne. Viking har spillet i øverste division, fra det blev etableret, med undtagelse af 1966-1967 og 1987-88. Dette gør Viking til den hyppigste deltager i den øverste række gennem tiden, med en bred margin (54 sæsoner, 2. plads Rosenborg 41 sæsoner). Klubben har vundet i alt otte liga mesterskaber og Norge Cup fem gange.

Danske spillere 
 Christian Flindt Bjerg 1997
 Bo Andersen 2000-2002
 Mads Timm 2004
 Allan Gaarde 2005-2008
 Søren Berg 2006-2007
 Nicolai Stokholm 2006-2008
 Martin Ørnskov 2012-2013

Fodboldklubber i Norge
Etableret i 1899
Sport i Stavanger